Такмичење у пливању у дисциплини 50 метара слободним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2015. одржано је 8. августа (квалификације и полуфинала) и 9. августа (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Казањске арене у граду Казању (Русија).

За трке је биле пријављено укупно 119 такмичарки из рекордне 104 земље.

Титулу светске првакиње из 2013. није успела да одбрани холандска пливачица Раноми Кромовиђојо која је у финалној трци за 10 стотих делова секунде била спорија од нове светске првакиње Бронте Кембел из Аустралије. Била је то уједно и трећа златна медаља на првенству за аустралијску пливачицу. Кромовиђојо је освојила сребро, док је бронзана медаља припала Сари Шестрем из Шведске.

Репрезентативка Србије Мирослава Најдановски наступила је у квалификацијама где је са временом од 26,89 секунди заузела 56. место, и није се пласирала у полуфинале овог такмичења. Репрезентативка Црне Горе Јована Терзић у квалификацијама је заузела 62. место (време 27,44).

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања такмичења у овој дисциплини у два наврата је постављан нови национални рекорд Канаде.

Земље учеснице 
За трке на 50 метара слободним стилом било је пријављено укупно 119 такмичарки из 104 земље, а свака од земаља могла је да пријави максимално две такмичарке по утрци.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  ()
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (а)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Напомена: Спорттисти из Шри Ланке су наступали као индивидуалци под заставом ФИНА.

Квалификације 
У квалификацијама се пливало у чак 12 квалификационих група са по 10 такмичарки у свакој од група, изузев прве групе у којој је наступило 9 девојака. Пласман у полуфинале обезбедило је 16 такмичарки који су у квалификацијама оствариле најбоља времена.

Квалификационе трке пливане су 8. августа у јутарњем делу програма, са почетком у 9:30 по локалном времену.

Напомена: КВ - квалификација; ДСК - дисквалификација; НН - није наступила

Полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су 8. августа у вечерњем делу програма, са почетком прве трке у 18:28 по локалном времену. Пласман у финале обезбедило је 8 такмичарки са најбољим временима у полуфиналима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Напомена: КВ - квалификација; НР - национални рекорд

Финале 

Финална трка пливана је 9. августа у вечерњем делу програма, са почетком у 18:54 по локалном времену.

Напомена: НР - национални рекорд

Види још 
 Пливање
 Светско првенство у пливању 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2015.